Кипре́й го́рный () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Относится к группе кипреев с крестообразным рыльцем. Отличительными признаками являются серповидное опушение по рёбрам завязи, на гранях сменяющееся отстоящим железистым и более коротким простым опушением, а также зубчатые листья до 10 см длиной и до 5 см шириной, с сердцевидным или округлым основанием.

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение с простым или разветвлённым от основания прямостоячим стеблем 20—60(100) см высотой, округлым в сечении, по всей поверхности покрытым серповидными волосками. Осенью в основании стебля появляются небольшие побеги с розетками листьев. Листья 3—10 см длиной и 1,5—5 см шириной, супротивные, на черешках до 2 мм длиной, яйцевидной или широколанцетной формы, с округлым или сердцевидным основанием, по краю неравно пильчато-зубчатые. Сверху пластинка голая, снизу по краю и по жилкам имеется некоторое короткое опушение.

Цветки в пазухах верхних листьев. Бутоны яйцевидные, короткозаострённые, покрытые коротким опушением. Чашечка колокольчатая, в основании с коротким оттопыренным железистым и простым опушением, с ланцетовидными чашелистиками 5—6×1—1,5 мм, трубка около 2 мм длиной. Венчик с четырьмя розовыми лепестками 7—10 мм длиной, продолговато-обратнояйцевидной формы, глубоко двулопастными на верхушке. Рыльце пестика выраженно четырёхлопастное, лопасти расходящиеся, продолговато-линейные. Завязь по рёбрам покрыта простым серповидным, и по граням — железистым, приподнятым над более коротким простым, опушением.

Плод — стручковидная коробочка 5—7 см длиной, густо покрытая простыми и железистыми волосками. Семена около 1 мм, узколанцетной формы, покрытые продолговатыми сосочками, серого или бурого цвета.

Распространение 
Широко распространён в Евразии (от Атлантической и Западной Европы до юга Сибири, а также на Сахалине).

Встречается в лесах, на опушках и вырубках, изредка — как сорное растение в садах и парках.

Таксономия

Синонимы 
 
 , nom. inval.
 
 
 
 
 
и другие.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Кипрейные
Флора Евразии